Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 84.

 Interstate 84 (ouest) allant de l'Oregon à l'Utah
 Interstate 84 (est) allant de la Pennsylvanie au Massachusetts

Cinéma 
 Interstate 84, film américain de Ross Partridge sorti en 2000

Voir aussi